Tunnel routier du Somport, un tunnel routier qui relie la France et l'Espagne.
 Tunnel ferroviaire du Somport, tunnel ferroviaire parallèle et plus ancien, actuellement fermé.